Премия «Юпитер», Jupiter или Jupiter Award — название нескольких премий:
 Юпитер (литературная премия) — американская литературная премия в области научной фантастики, нерегулярно вручалась в 1974—1978 годах.
  — германская кинематографическая и телевизионная премия, присуждается с 1979 года по настоящее время.